Nguling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Nguling, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Nguling, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar